One I Want () — второй сингл с альбома Van Halen III хард-рок группы Van Halen, выпущенный в апреле 1998 года на лейбле Warner Bros..

О сингле 
Это второй сингл с новым вокалистом Гари Чероуном.

Достиг 27 строчки в хит-параде Hot Mainstream Rock Tracks.

В тексте песни перечисляются некоторые люди и чего они хотят, а в припеве главный герой говорит "ты та, кого я хочу".

Список композиций

Участники записи 
 Алекс Ван Хален — ударные
 Эдди Ван Хален — электрогитара, бэк-вокал
 Майкл Энтони — бас-гитара, бэк-вокал
 Гари Чероун — вокал

Ссылки 
 

Песни Van Halen